DCO steht als Abkürzung für:
 Device Configuration Overlay, siehe ATA/ATAPI#ATA/ATAPI-6 (seit 2000, ANSI NCITS 361-2002)
 Digitally Controlled Oscillator
 Doping Control Officer, gem Art. 3.2.5 NADA-Standard für Dopingkontrollen eine von der Anti-Doping-Organisation beauftragte Person, der die Verantwortung für die Durchführung der Probenahme vor Ort übertragen wurde.

DCO